CLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coalinga (Stati Uniti)